В отборочную группу 8 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Россия, Греция, Шотландия, Финляндия, Фарерские острова и Сан-Марино. Матчи проходили с 7 сентября 1994 года по 15 ноября 1995 года.

Победитель группы, Россия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-96. Шотландия, занявшая второе место, также вышла на Евро благодаря высоким показателям среди вторых мест своих групп.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
7 мячей
  Миксу Паателайнен

5 мячей
  Игорь Колыванов

4 мяча
  Тоди Йонссон
  Яри Литманен
  Алексиос Александрис
  Никос Махлас
  Панайотис Цалухидис
  Василий Кульков
  Дмитрий Радченко
  Скотт Бут
  Джон Коллинз

3 мяча
  Сергей Кирьяков

2 мяча
  Ари Хьельм
  Антти Сумиала
  Йоргос Донис
  Демис Николаидис
  Владимир Бесчастных
  Валерий Карпин
  Юрий Никифоров
  Игорь Шалимов
  Алистер Маккойст
  Джон Макгинли
  Билли Маккинли

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 1996
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году